Stomatepia — рід риб родини цихлові. Налічує 3 види.

Види 

 Stomatepia mariae (Holly 1930) 
 Stomatepia mongo Trewavas 1972 
 Stomatepia pindu Trewavas 1972

Джерела 

Pseudocrenilabrinae